Termenul San Miguel, (din spaniolă: Sfântul Mihail), poate însemna:

Denumiri geografice 

 Angola
 Fortaleza de São Miguel, fortăreață din Angola
 Argentina
 San Miguel Partido
 San Miguel, Buenos Aires
 San Miguel Arcángel (Buenos Aires), 
 San Miguel del Monte Partido
 San Miguel del Monte
 San Miguel, Corrientes
 San Miguel Department, Corrientes
 San Miguel de Tucumán
 Bolivia
 San Miguel de Velasco
 San Miguel del Bala,
 Brazilia
 São Miguel das Missões 
 Canada
 Fort San Miguel, fort pe insula Vancouver Island
 Chile
 San Miguel, Chile, in Santiago
 Columbia
 San Miguel, Putumayo, oraș din departamentul Putumayo 
 San Miguel de Sema oraș din departamentul Boyacá Department
 Cuba
 San Miguel del Padrón, oraș din Havana
 Ecuador
 San Miguel, Ecuador
 San Miguel de los Bancos
 San Miguel River (Ecuador)
 El Salvador
 San Miguel (vulcan)
 San Miguel Department, El Salvador
 San Miguel, El Salvador
 Filippine
 San Miguel, din Cebu
 San Miguel Bay
 San Miguel District, Manila
 San Miguel, Bohol
 San Miguel, Catanduanes
 San Miguel, Bulacan
 San Miguel, Iloilo
 San Miguel, Leyte
 San Miguel, Surigao del Sur
 San Miguel, Zamboanga del Sur
 Mexic
 San Miguel, Tabasco
 San Miguel, Quintana Roo, oraș pe insula Cozumel
 San Miguel River (Sonora)
 San Miguel de Allende, Guanajuato
 San Miguel de Horcasitas, în Sonora
 San Miguel Totocuitlapilco, din Mexic
 Misión San Miguel Arcángel de la Frontera, misiune religioasă spaniolă
 Paraguay
 San Miguel District, Paraguay, (Misiones Department)
 Peru
 San Miguel, La Mar, Ayacucho, (Ayacucho Region)
 San Miguel District, Lima
 San Miguel Province, (Cajamarca Region)
 Statele Unite ale Americii
 San Miguel,  
 San Miguel de los Noches, California 
 San Miguel Island, Insula San Miguel
 Comitatul San Miguel, statul 
 Râul San Miguel, afluent al fluviului Colorado
 Venezuela:
 San Miguel, Monagas State, oraș din Monagas.

Vezi și 
 São Miguel

Nume proprii